Ricker kan som auktorsförkortning betyda:

 William Edwin Ricker
 Percy Leroy Ricker

Robotskapade auktorsförkortningar